Icon (Icona) può riferirsi a:

Cinema 
 Icon - Sfida al potere – film del 2005 diretto da Charles Martin Smith
 Icon Productions – casa di produzione cinematografica

Editoria 
 Icon Comics – marchio appartenente al gruppo Marvel Comics.
 Icon (ex Panorama Icon) – rivista edita dal gruppo Mondadori.
 Icon Design – rivista edita dal gruppo Mondadori.

Informatica 
 Icon – linguaggio di programmazione

Istruzione 
 ICoN – Consorzio universitario composto da ventuno Università italiane, con sede amministrativa all'Università di Pisa

Letteratura 
 Icona (Icon) – romanzo di Frederick Forsyth del 1996

Musica 
Icon – gruppo musicale statunitense
 Icon – album degli Icon del 1984
 Icon – album dei Paradise Lost del 1993
 Icon – album dei Wetton/Downes del 2005
 Icon II: Rubicon – album dei Wetton/Downes del 2006
 Icon 3 – album dei Wetton/Downes del 2009
 Icon – album di Bryan Adams del 2010
 Icon – album raccolta dei Nirvana del 2010
 Icon – album di Billy Currington del 2011
 Icon – album raccolta di Billy Ray Cyrus del 2011
 Icon – album raccolta dei Fall Out Boy del 2012
 Icon – album raccolta di Michael Jackson del 2012
 Icon – album dei Queen del 2013
 Icon – album raccolta dei Something Corporate del 2013
 Icon – album raccolta di John Lennon del 2014

Ricerca 
 ICON – International Council on Nanotechnology (Consiglio Internazionale per la Nanotecnologia)

Televisione 
 La promessa (Icon) – episodio dell'ottava stagione di Stargate SG-1